Skylink steht für:

 ursprünglicher Projektname des Terminal 3 am Flughafen Wien-Schwechat, siehe Flughafen Wien-Schwechat #Terminal 3
 Skylink-Minimetro, eine automatisch betriebene Standseilbahn am Flughafen Frankfurt am Main